Antifonte (; 480 a.C.-410 a.C. circa), filosofo e drammaturgo ateniese.
 Antifonte di Ramnunte (480 a.C.-410 a.C. circa), oratore ateniese, il primo degli oratori attici, tra gli ispiratori della Boulé dei Quattrocento.
 Antifonte (poeta) (V secolo a.C. – dopo il 406 a.C.), poeta e tragediografo ateniese.